Форса́ж — термин.

 Форсаж — режим работы реактивного двигателя

Фильмы:
 Форсаж (франшиза):
 «Форсаж» (2001 год).
 «Двойной форсаж» 2003 год).
 «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006 год).
 «Форсаж 4» (2009 год).
 «Форсаж 5» (2011 год).
 «Форсаж 6» (2013 год).
 «Форсаж 7» (2015 год).
 «Форсаж 8» (2017 год).
 «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019 год).
 «Форсаж 9» (2021 год).
 «Форсаж 10» (2023 год).
 «Форсаж 11» (2024 год).
  — видео-аттракцион.
 «Форсаж» — американский телефильм 1992 года.
 «Форсаж» — российский документальный фильм 2001 года.